Mercedes Kaestner-Varnado (née le  à Fairfield (Californie)) est une catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine. Elle travaille actuellement à la New Japan Pro Wrestling, sous le nom de Mercedes Monè, où elle est l'actuelle championne de la IWGP.

Elle est aussi connue pour son travail à la  entre 2012 et 2022, sous le nom de Sasha Banks.

Elle commence sa carrière sous le nom de Mercedes KV en 2010 avant de signer un contrat avec la WWE en . Là-bas, elle continue son apprentissage à la NXT où elle devient Championne de la NXT.
Elle est notamment la cousine du rappeur américain Snoop Dogg.

Jeunesse 
Kaestner-Varnado est fan de catch depuis ses 10 ans. Elle a toujours voulu être la version féminine de l'ancien catcheur Eddie Guerrero, qu'elle dit être sa plus grande influence. Elle grandit à Fairfield puis en Iowa, au Minnesota et enfin à Boston.

Carrière

Chaotic Wrestling (2010-2012) 

Kaester-Varnado s'entraîne pour devenir catcheuse à l'école de la , une fédération du Massachusetts. Elle fait ses débuts le  dans un match par équipe intergenre, où elle fait équipe avec Nikki Roxx pour une défaite contre Alexxis et Danny E. Mercedes et Roxx forment rapidement une alliance, en s'associant régulièrement ensemble et en s'accompagnant l'un, l'autre. Le , Mercedes perd son premier match simple contre Danny E, et perd un match de revanche contre lui le .

Le , Mercedes obtient son premier succès quand elle et Roxx battent Alexxis et Mistress Belmont dans un match par équipe. Le , Mercedes participe à un Gauntlet match de cinq femmes pour déterminer la Chaotic Wrestling Women's Champion inaugurale, mais en vain. Elle continue en compétition lors des matches en simple pendant le reste de l'année 2011 et le , Mercedes vainc Alexxis dans un « I Quit » match pour gagner le championnat féminin Chaotic Wrestling Women's Championship pour la première fois. Elle défend le titre début 2012, avec succès contre Barbie, Alexxis, et Roxx. Le  juin, Mercedes vainc Alexxis, Barbie et Mistress Belmont lors d'un fatal four–way match pour conserver le titre. Après sa victoire, Mercedes détient le plus long règne du Chaotic Wrestling Women's Champion en brisant le précédent record d'Alexxis de 182 jours. Le , le Women's Championship est déclaré vacant après que Mercedes signe un contrat avec la WWE, mettant fin à son règne à 260 jours.

World Wrestling Entertainment (2012-2022)

Débuts et entraînement (2012) 
En , Mercédes Kaestner-Varnado participe à un camp d'essai de la WWE et le , il est annoncé qu'elle signe un contrat avec la fédération. Elle est envoyée à WWE NXT, le club-école de la WWE, où elle utilise le nom de ring Sasha Banks.

WWE NXT (2012-2015) 
Elle fait ses débuts à WWE NXT le , en perdant contre une étoile montante du catch Paige.

Sasha Banks obtient sa première victoire télévisée lors du NXT du  en battant Alicia Fox. Sasha Banks a alors reçu des lettres d'un admirateur secret, qui s'est finalement révélé être Audrey Marie : la même qui a attaqué Banks lors de l'épisode du  de NXT et qui la vaincra plus tard dans ce même épisode. Deux semaines plus tard sur NXT, Banks fait équipe avec Naomi et Cameron) pour vaincre l'équipe de Aksana, Audrey Marie et Alicia Fox. Lors de l'épisode du  de NXT, Sasha & Paige défont Audrey Marie & Summer Rae après que Summer Rae se soit enfuie pour éviter Paige. Lors du NXT du , elle perd contre Summer Rae dans le premier round du tournoi pour le premier titre féminin de NXT. Lors de NXT du , elle perd contre Charlotte. Lors des NXT suivants, elle apparait en Backstage avec Summer Rae.

Lors du NXT du , elle perd contre Paige, après le match elle attaque Paige et effectue un Heel Turn, sa gimmick « The Boss » débute. Lors du NXT du  mai, elle gagne contre Bayley dans un tournoi pour devenir la championne de NXT et avance dans la seconde manche du tournoi. Lors du NXT du , elle perd contre Natalya dans un tournoi pour devenir la championne de NXT. Lors de NXT Takeover: Evolution, Sasha Banks perd contre Charlotte et ne gagne pas le titre féminin de NXT. Le , Sasha Banks perd son match revanche contre Charlotte. Le  lors de WWE Main Event, Sasha Banks perd face à Charlotte dans son premier match dans le roster principal. Lors de NXT Takeover: Rival, elle remporte le NXT Women's Championship face à Charlotte '. Elle conservera son titre dans un match revanche face à Charlotte. Lors de NXT Takeover: Unstoppable, elle vient à bout de Becky Lynch et conserve son titre. Le  lors de NXT Takeover: Brooklyn, elle perd son titre de championne de NXT face à Bayley. Lors de NXT Takeover: Respect, elle ne parvient pas à récupérer son titre face à Bayley dans un IronWoman match (le tout premier match féminin de l'histoire de la WWE avec cette stipulation, ainsi que le tout premier match féminin à terminer un évènement spécial de la wwe) sur un score de 3-2.

Team B.A.D. (2015-2016) 
Elle fait ses débuts dans le roster principal le  en se battant en compagnie de Naomi et Tamina face aux équipes de la Team Bella (Brie Bella, Nikki Bella et Alicia Fox) et de la Team P.C.B (Paige, Charlotte et Becky Lynch). Plus tard on apprendra que leur équipe se nomme la Team B.A.D (Beautiful And Dangerous). Lors de Battleground, elle perd contre Brie Bella & Charlotte dans un Triple Threat match, finalement remporté par Charlotte. Le  à Raw, il a été annoncé que la Team B.A.D allait affronter la Team PCB et la Team Bella dans un Triple Threat Tag Team Elimination match à Summerslam. Lors de Summerslam, elles perdent le match qui a été finalement remporté par la Team PCB. Lors du pré-show de TLC, elle bat Becky Lynch avec l'aide de Tamina et Naomi.

Triple championne de Raw & rivalité avec Charlotte Flair (2016) 
En , il est annoncé qu'elle a subi une blessure (qui n'était autre qu'une faute de plans pour elle par les écrivains de la WWE). Le  au Royal Rumble, elle fait son retour en attaquant Becky Lynch et Charlotte Flair, après leur match pour le titre féminin des Divas, conservé par la seconde. Le  à Raw, elle bat Becky Lynch par disqualification, attaquée pendant le match par Naomi et Tamina, qui l'accompagnaient. Elle effectue un Face Turn en s'alliant à l'Irlandaise et attaquant ses deux anciennes camarades. Le  à Fastlane, Becky Lynch et elle battent Naomi et Tamina.

Le  à WrestleMania 32, elle ne devient pas la première championne de Raw, battue par Charlotte Flair dans un Triple Threat Match, qui inclut également Becky Lynch.

Le  à Battleground, sa partenaire mystère Bayley et elle battent Dana Brooke et Charlotte Flair. Le lendemain à Raw, elle devient la nouvelle championne de Raw en prenant sa revanche sur The Queen, remportant le titre pour la première fois de sa carrière. Le  à SummerSlam, elle perd face à sa même adversaire, ne conservant pas son titre. Le  à Clash of Champions, elle ne remporte pas le titre féminin de Raw, battue par sa rivale dans un Triple Threat Match, qui inclut également Bayley.

Le  à Raw, elle redevient championne de Raw en rebattant Charlotte Flair par soumission, remportant le titre pour la seconde fois. Le  à Hell in a Cell, elle reperd face à The Queen dans le tout premier Hell in a Cell match féminin de l'histoire de la WWE, ne conservant pas son titre. Le  aux Survivor Series, l'équipe Raw (Charlotte Flair, Bayley, Nia Jax, Alicia Fox et elle) bat l'équipe SmackDown (Becky Lynch, Alexa Bliss, Naomi, Carmella et Natalya) dans un 5-on-5 Traditional Survivor Series Woman's Elimination Tag Team match. Le  à Raw, elle redevient championne de Raw en rebattant sa rivale dans un Falls Count Anywhere match, remportant le titre pour la troisième fois. Le  à Roadblock: End of the Line, elle perd face à Charlotte Flair dans un 30-Minute Iron Man Match, ne conservant pas son titre.

Diverses rivalités et course au titre féminin de Raw (2017) 
Le  lors du pré-show au Royal Rumble, elle perd face à Nia Jax. Le  à Fastlane, elle prend sa revanche en battant la Samoane.

Le  à WrestleMania 33, elle ne remporte pas le titre féminin de Raw, battue par Bayley dans un Fatal 4-Way Elimination Match, qui inclut également Charlotte Flair et Nia Jax. Le  à Extreme Rules, Rich Swann et elle battent Noam Dar et Alicia Fox dans un Mixed Tag Team Match.

Le  à Great Balls of Fire, elle bat Alexa Bliss par Count Out, mais ne remporte pas le titre féminin de Raw.

Quadruple championne de Raw et rivalité avec Absolution (2017) 
Le  à SummerSlam, elle redevient championne féminine de Raw en battant Alexa Bliss, remportant le titre pour la quatrième fois. Le  à Raw, elle perd face à Alexa Bliss, ne conservant pas son titre. Le  à No Mercy, elle ne remporte pas le titre féminin de Raw, battue par Alexa Bliss dans un Fatal 5-Way Match, qui inclut également Bayley, Emma et Nia Jax.

Le  lors du pré-show à TLC, elle bat Alicia Fox par soumission. Le  aux Survivor Series, l'équipe Raw (Alicia Fox, Asuka, Nia Jax, Bayley et elle) bat l'équipe SmackDown (Becky Lynch, Carmella, Naomi, Natalya et Tamina) dans un 5-on-5 Traditional Survivor Series Woman's Elimination Match.

Course pour le titre féminin de Raw et tensions avec Bayley (2018) 
Le  au Royal Rumble, elle entre dans le premier Royal Rumble féminin en première position, élimine Vickie Guerrero (avec l'aide de Becky Lynch, Michelle McCool et Ruby Riott), Bayley et Trish Stratus, avant d'être elle-même éliminée par les Bella Twins après 50 minutes. Le  à Elimination Chamber, elle ne remporte pas le titre féminin de Raw, battue par Alexa Bliss dans le tout premier Elimination Chamber Match féminin de l'histoire, qui inclut également Bayley, Mickie James, Mandy Rose et Sonya Deville. Le  lors de Mixed Match Challenge, Finn Bálor et elle perdent face à The Miz et Asuka. Le  à Raw, elle attaque Bayley dans les coulisses, à la suite de propos déplacés. Le  lors de Mixed Match Challenge, l'équipe Bálor/Banks est repêchée par le vote du public, mais est ré-éjectée du tournoi, après avoir perdu face à Bobby Roode et Becky Lynch.

Le  lors du pré-show à WrestleMania 34, elle ne remporte pas la première Women's Battle Royal, gagnée par Naomi. Le  à Money in the Bank, elle ne remporte pas la mallette, gagnée par Alexa Bliss.

Le  à Raw, Kurt Angle tente de rapprocher Bayley et elle, en les faisant participer à un match par équipe contre Alicia Fox et Dana Brooke, mais le match se termine en double décompte à l'extérieur. Plus tard dans les coulisses, elle dit à Bayley qu'elle l'aime.

Alliance avec Bayley et Championne par équipe de la WWE (2018-2019) 
Le  à Raw, les tensions entre Bayley et elle semblent se calmer lorsque, ensemble, elles battent Samantha Simon et Karen Lundy (deux catcheuses locales) par soumission. Après le match, elles se réconcilient en se faisant un câlin. La semaine suivante à Raw, Bayley et elle battent le Riott Squad (Liv Morgan et Sarah Logan), puis se trouvent un nom pour leur Tag Team : la «Boss'N'Hug Connection». Le , il est annoncé qu'elle est blessée, mais la nature de sa blessure est inconnue.

Le  à Raw, elle fait son retour de blessure, en venant en aide à Bayley et Natalya pour attaquer le Riott Squad. Le  à Evolution, Natalya, Bayley et elle battent le Riott Squad dans un 6-Woman Tag Team Match. Le  aux Survivor Series, l'équipe Raw (Nia Jax, Tamina, Mickie James, Bayley et elle) bat l'équipe SmackDown (Naomi, Asuka, Carmella, Mandy Rose et Sonya Deville) dans un 5-on-5 Traditional Survivor Series Woman's Elimination Match.

Le  au Royal Rumble, elle ne remporte pas le titre féminin de Raw, battue par Ronda Rousey. Le  à Elimination Chamber, Bayley et elle deviennent les premières championnes par équipe de la WWE en battant Fire & Desire (Mandy Rose et Sonya Deville), The Fabulous Glow (Naomi et Carmella), le Riott Squad (Liv Morgan et Sarah Logan), ainsi que Nia Jax et Tamina dans un Elimination Chamber Tag Team Match. Le  à Fastlane, elles conservent leurs titres en battant Nia Jax et Tamina.

Le  à WrestleMania 35, elles perdent un Fatal 4-Way Tag Team Match face aux IIconics, qui inclut également les Divas of Doom, Nia Jax et Tamina, ne conservant pas leurs titres.

Retour, Heel Turn, rivalité avec Becky Lynch (2019) 
Le  à Raw, elle fait son retour dans le show rouge, après 4 mois d'absence. Elle réconforte Natalya en lui faisant un câlin, lorsque cette dernière parlait tristement du premier anniversaire de la mort de son père, puis effectue un Heel Turn en la frappant au visage, et dévoilant également ses nouveaux cheveux bleus (son ancienne coiffure était une perruque). Becky Lynch vient en aide à la Canadienne, mais elle la tabasse, à son tour, à coups de chaise. Le  à Raw, elle fait gagner Bayley et Becky Lynch face à Alexa Bliss et Nikki Cross par disqualification, en attaquant la championne de Raw. Alors qu'elle tabasse cette dernière à coups de chaise, la championne de SmackDown lui enlève la chaise des mains, avant de l'utiliser à son tour sur l'Irlandaise, effectuant ainsi, pour la première fois de sa carrière, un Heel Turn, provoquant également le retour de la Boss'n'Hug Connection. Le  à Clash of Champions, elle bat Becky Lynch par disqualification (l'Irlandaise ayant frappé l'arbitre avec une chaise par erreur), mais ne remporte pas le titre féminin de Raw.

Le  à Hell in a Cell, elle ne remporte pas, une nouvelle fois, le titre féminin de Raw, battue par la même adversaire dans un Hell in a Cell Match.

Golden Role Models (2019-2020) 
Le  à SmackDown, lors du Draft, elle est annoncée être transférée au show bleu par Stephanie McMahon. Le  aux Survivor Series, l'équipe SmackDown (Nikki Cross, Dana Brooke, Carmella, Lacey Evans et elle) perd le 5-on-5 Traditional Survivor Series Woman's Elimination Triple Threat Match face à l'équipe NXT (Rhea Ripley, Toni Storm, Candice LeRae, Bianca Belair et Io Shirai), ce match incluant également l'équipe Raw (Charlotte Flair, Natalya, Sarah Logan, Asuka et Kairi Sane).

Le  à WrestleMania 36, elle ne remporte pas le titre féminin de SmackDown, battue par Bayley dans un Fatal 5-Way Elimination Match, qui inclut également Lacey Evans, Naomi et Tamina. Le  à SmackDown, Bayley et elle redeviennent championnes par équipe de la WWE en battant Nikki Cross et Alexa Bliss, remportant les titres pour la seconde fois. Le  à Backlash, elles conservent leurs titres en battant Nikki Cross, Alexa Bliss et les IIconics dans un Triple Threat Tag Team Match.

Le  à Extreme Rules, son match face à Asuka se termine en No Contest, après que son adversaire ait aspergé accidentellement l'arbitre du combat avec du Green Mist, remplacé par sa partenaire qui effectue elle-même le compte de trois en sa faveur. Le  à Raw, elle redevient officiellement championne de Raw en battant la Japonaise par Count Out, aidée par Bayley qui attaque la partenaire de son adversaire dans les coulisses, remportant le titre pour la cinquième fois. Les deux femmes deviennent également les premières à détenir les titres féminins des deux divisions et les titres féminins par équipe. Le  à SummerSlam, elle perd face à Asuka par soumission, ne conservant pas le titre féminin de Raw. Le  à Payback, Bayley et elle perdent face à Shayna Baszler et Nia Jax par soumission, ne conservant pas leurs titres. Le  à SmackDown, elles ne remportent pas, une nouvelle fois, les titres féminins par équipe de la WWE, battues par leurs même adversaires. Après le combat, Bayley met fin à leur alliance en l'attaquant sur sa jambe gauche blessée, la tabassant et tentant de lui briser la nuque avec une chaise. Elle est évacuée sur civière et transportée en ambulance à l'hôpital.

Championne de SmackDown (2020-2021) 
Le  à Clash of Champions, après la défaite de Bayley face à Asuka pour le titre féminin de SmackDown par disqualification, elle effectue un Face Turn en attaquant sa ex-coéquipière, contraignant celle-ci à s'enfuir.

Le  à Hell in a Cell, elle devient la nouvelle championne de SmackDown en battant Bayley dans un Hell in a Cell Match, remportant le titre pour la première fois de sa carrière, ce qui fait qu'elle devient la  Triple Crown Champion, ainsi que la  Grand Slam Champion. Le  aux Survivor Series, elle bat la championne de Raw, Asuka, dans un Champion vs. Champion Match. Le  à TLC, elle conserve son titre en battant Carmella.

Le  au Royal Rumble, elle conserve son titre en battant la même adversaire. Le  à Elimination Chamber, Bianca Belair et elle ne remportent pas les titres féminins par équipe de la WWE, battues par Shayna Baszler et Nia Jax. Le  à SmackDown, The EST of WWE choisit de l'affronter pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania 37. Le  à Fastlane, sa rivale et elle ne remportent pas, une nouvelle fois, les titres féminins par équipe de la WWE, battues par leurs mêmes adversaires.

Le  à WrestleMania 37, elle perd face à Bianca Belair, ne conservant pas son titre.

Retour, diverses rivalités, alliance avec Naomi, triple championne par équipe de la WWE et renvoi (2021-2022) 
Le  à SmackDown, elle fait son retour en venant en aide à Bianca Belair, attaquée par 
Carmella et Zelina Vega. Plus tard dans la soirée, les deux femmes battent leurs adversaires. Après le combat, elle effectue un Heel Turn en portant un Backstabber sur le dos de sa partenaire. Le  à Extreme Rules, elle fait perdre Becky Lynch face à Bianca Belair par disqualification, en attaquant sa rivale et permettant à l'Irlandaise de conserver son titre.

Le  à Crown Jewel, elle ne remporte pas le titre féminin de SmackDown, battue par Becky Lynch dans un Triple Threat Match, qui inclut également Bianca Belair. Le  à SmackDown, elle effectue un Face Turn en confrontant Charlotte Flair, et en soutenant Shotzi dans son match face à The Queen. Après le combat, elle aide Shotzi à se relever, mais cette dernière effectue un Heel Turn en l'attaquant. Le  aux Survivor Series, l'équipe SmackDown (Natalya, Shayna Baszler, Shotzi, Toni Storm et elle)  perd face à celle de Raw (Bianca Belair, Carmella, Liv Morgan, Queen Zelina et Rhea Ripley) dans un 5-on-5 Traditional Survivor Series Woman's Elimination Match.

Le  lors d'un Live Event, elle se blesse le genou pendant son match face à Charlotte Flair, et doit s'absenter pendant 6 à 8 semaines. Le  à SmackDown, elle fait son retour de blessure et s'annonce comme participante au Royal Rumble. Le  au Royal Rumble, elle entre dans le Royal Rumble féminin en première position, élimine Melina et Kelly Kelly, avant d'être elle-même éliminée par Queen Zelina. Le  à SmackDown, elle bat Shotzi par soumission. Après le combat, Naomi annonce s'allier avec elle et chercher les titres féminins par équipe de la WWE à WrestleMania 38.

Le  à WrestleMania 38, Naomi et elle deviennent les nouvelles championnes par équipe de la WWE en battant Carmella, Queen Zelina, Liv Morgan, Rhea Ripley, Natalya et Shayna Baszler dans un Fatal 4-Way Tag Team Match, remportant les titres pour la troisième fois.

Le  à SmackDown, Michael Cole annonce qu'elles sont suspendues indéfiniment par la compagnie. En effet, en début de semaine à Raw, les deux femmes ont refusé de participer à un 6-Pack Challenge pour déterminer l'aspirante n°1 au titre féminin de Raw à Hell in a Cell, ne se sentant pas respectées en tant que championnes, et ayant abandonné les titres féminins par équipe sur le bureau de John Laurinatis, qui sont devenus vacants.

Le , il a finalement été découvert que, malgré des vaines semaines de négociations, elle a été renvoyée de la compagnie un mois plus tard, soit le 16 juin.

New Japan Pro Wrestling (2023-...) 
Le  à NJPW Wrestle Kingdom 17, elle effectue ses débuts à la New Japan Pro Wrestling, sous le nom de Mercedes Monè, où elle confronte KAIRI, devenue nouvelle championne de la IWGP en battant Tam Nakano, l'attaque et la défie pour son titre à NJPW Battle in the Valley. Le  à NJPW Battle in the Valley, elle devient la nouvelle championne de la IWGP en battant la Japonaise, remportant le titre pour la première fois de sa carrière et son quatrième titre personnel. Après le combat, les deux femmes se serrent la main, se font un câlin et son adversaire lui attache la ceinture autour des hanches.

Caractéristiques au catch 

 Prises de finition
 ()
 ()

 Prises favorites
 
  ()
 Coup de pied circulaire
 

 Surnoms
 
 « The Blue print »
 « The Standart »

 Équipes
 The B.F.F's (Beautiful Fierce Females) (avec Summer Rae et Charlotte) (2013-2014)
 Team B.A.D. (Beautiful And Dangerous) (avec Naomi & Tamina Snuka) (2015-2016)
 Boss Club (Finn Bálor & Sasha Banks) (2018)
 Boss'N'Hug Connection/ The Golden Role Models (avec Bayley) (2018-2020)
 Boss and Glow (avec Naomi) (2022)

 Musiques d'entrées

Vie privée 
 Elle est notamment la cousine du rappeur américain Snoop Dogg. Elle est aussi la cousine du producteur de musique Daz Dillinger et des chanteurs Brandy Norwood et Ray J.
 Elle est fan de K-Pop et de la série japonaise Sailor Moon.
 Depuis , elle est mariée à Sarath Ton, catcheur et designer de costumes pour la WWE.
 Elle cite Eddie Guerrero comme étant son catcheur préféré. Elle était dans le public lors du Raw du  à Minneapolis lorsque la WWE rendait hommage à Eddie et elle citait qu'elle n'était pas au courant de la mort de ce dernier avant d'arriver dans la salle.

Jeux vidéo 

 WWE 2K17
 WWE 2K18
 WWE 2K19
 WWE 2K20
 WWE 2K Battlegrounds (DLC)
 WWE 2K22

Palmarès 

 Chaotic Wrestling
 1 fois Chaotic Wrestling Women's Champion

 Ring Wars Carolina
 1 fois RWC No Limitz Champion

 World Wrestling Entertainment (WWE/NXT)
 5 fois Championne de Raw
 1 fois Championne de SmackDown
 1 fois Championne de la NXT
 3 fois Championne par équipe de la WWE - avec Bayley (2) et Naomi (1)
  Triple Crown Women's Champion de la WWE
 Grand Slam Women's Champion de la WWE
Slammy Awards :
Catcheuse de l'année (Female Superstar of the Year)
New Japan Pro Wrestling (NJPW)
 1 fois IWGP Women's Championship - (actuelle)

Récompenses des magazines 
 
 Match de l'année (2015) - contre Bayley dans un Iron Woman match à NXT Takeover: Respect.
 Femme de l'année (2015)

Filmographie

Série télévisée 
 2020 : The Mandalorian : Koska Reeves

Notes et références

Liens externes 

Catcheuse américaine
Naissance en janvier 1992
Naissance à Fairfield (Californie)
Catcheuse de la World Wrestling Entertainment
Actrice de Star Wars